Lichtengraben ist die Bezeichnung für:

 Lichtengraben (Gemeinde Bad St. Leonhard), Ortschaft von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Schloss Lichtengraben, Schloss in Bad St. Leonhard im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Lichtengrabenhöhle, ein Ponorgraben mit Höhle in Bayern

Siehe auch:
 Lichtenbach
 Lichtgraben